Джейран женское имя в Туркменистане и Азербайджан 
 Джейран — парнокопытное млекопитающее из рода газелей
 Джейран — тип десантных катеров на воздушной подушке (проект 12321 «Джейран»)